Šmárnica ima več pomenov:

 šmarnica (roža) - tudi solzica, gozdna roža z močno dišečimi drobnimi belimi cvetovi (Convallaria majalis)
 šmarnica (trta) - samorodna trta z velikimi listi in zlato rumenimi grozdi 
 šmarnica (ptica) - drobna ptica pevka (Phoenicurus ochruros)
 šmarnice (pobožnost) so katoliške pobožnosti meseca maja v čast Mariji, Jezusovi materi